Elrose est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Elrose, ville de la Saskatchewan
Elrose, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Autres
, maison historique de Lafayette en Louisiane
Aéroport d'Elrose, aéroport minier du Queensland en Australie
Rosetown-Elrose, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme